Колонија Ваље Енкантадо има више значења:

 Колонија Ваље Енкантадо (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Ваље Енкантадо (Јаутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику